Hainstraße 8 ist die Adresse folgender Kulturdenkmale:
 Hainstraße 8 (Bad Hersfeld), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Hersfeld
 Hainstraße 8 (Bamberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Bamberg/Erweiterungen der Inselstadt
 Hainstraße 8 (Dahlen, Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Dahlen (Sachsen)
 Hainstraße 8 (Frielendorf), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gebersdorf (Frielendorf)
 Hainstraße 8 (Gemünden (Wohra)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gemünden (Wohra)
 Hainstraße 8 (Hatzfeld (Eder)), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hatzfeld (Eder)
 Hainstraße 8 (Jonsdorf), siehe Liste der Kulturdenkmale in Jonsdorf
 Hainstraße 8 (Leipzig), denkmalgeschütztes Wohn- und Geschäftshaus
 Hainstraße 8 (Oberroßbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Oberroßbach
 Hainstraße 8 (Oybin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Oybin
 Hainstraße 8 (Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Bärenstein (Plauen)